Блэкхок-парк ():

  — парк в округе Рок, штат Висконсин, США.
  — парк в округе Логан, штат Огайо, США.